Кута-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 

 Кута-Кюель — озеро,  координаты 62°29’с. ш. 120°19’в. д..
 Кута-Кюель — озёра,  координаты 63°38’с. ш. 123°17’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 63°05’с. ш. 126°33’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 61°29’с. ш. 119°06’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 63°48’с. ш. 126°37’в. д..
 Кута-Кюель — урочище,  координаты 60°13’с. ш. 134°06’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 60°17’с. ш. 133°57’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 62°07’с. ш. 134°24’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 62°24’с. ш. 134°50’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 64°49’с. ш. 117°54’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 64°47’с. ш. 115°59’в. д..
 Кута-Кюель — озёра,  координаты 65°52’с. ш. 115°39’в. д..
 Кута-Кюель — урочище,  координаты 61°49’с. ш. 126°09’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 60°38’с. ш. 119°23’в. д..
 Кута-Кюель — озёра,  координаты 61°27’с. ш. 118°48’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 65°12’с. ш. 151°03’в. д..
 Кута-Кюель — река,  координаты 60°59’с. ш. 118°29’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 61°59’с. ш. 125°18’в. д..
 Кута-Кюель — озеро,  координаты 61°49’с. ш. 126°09’в. д..

Примечания

См. также 
 Кут-Кюель
 Кута-Кюеле